hrabstwo Harlan (ang. Harlan County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Harlan (ang. Harlan County) w USA, w stanie Nebraska